Nowy Dzień (Nowy Dzień z Polsat News) – program, a zarazem pasmo kanału Polsat News. Jest emitowane również w Polsacie.

Prowadzący 
Źródło.
 Joanna Górska
 Joanna Racewicz
 Michał Giersz
 Mariusz Abramowicz
 Beata Cholewińska
 Piotr Jędrzejek
 Igor Sokołowski
 Małgorzata Świtała

Wszyscy prowadzący przyjmują na zmianę rolę gospodarza pasma i prezenterów serwisów informacyjnych.

Emisja Informacji Polsat News 
Co pół godziny od 6:00 do 10:00.

W całym paśmie prowadzący nie zmienia się.

Zobacz też 
 Polsat
 Polsat News
 Lista programów Polsatu

Przypisy 

Polskie programy telewizyjne
Polsat